Harry Stradling Sr.
 Harry Stradling Jr.